

Cinéma 

Deux films portent ce titre :

 La Féline (Cat People), film Jacques Tourneur sorti en 1942 avec Simone Simon ;
 La Féline (Cat People), film de Paul Schrader sorti en 1982 avec Nastassja Kinski.

Autres 

 La Féline, groupe d'indie pop français (dont le nom est directement inspiré du film de Jacques Tourneur), basé à Paris, fondé en 2008 par Agnès Gayraud.